Почайна — історична річка в Києві, в минулому велика права притока Дніпра
 Почайна — станція Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену
 Почайна — залізнична станція Київського залізничного вузла Київської дирекції Південно-Західної залізниці
 Почайна — хорова капела при Національному університеті «Києво-Могилянська академія»